Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (Berendrecht), fanfare uit Berendrecht
 Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (Diksmuide), fanfare uit Diksmuide
 Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (Knesselare), fanfare uit Knesselare
 Koninklijke fanfare Willen is Kunnen (Tisselt), fanfare uit Tisselt
 Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (Willebroek), fanfare uit Willebroel
 Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (Wippelgem), fanfare uit Wippelgem
 Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (Zemst), fanfare uit Zemst